Bánitsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vévi, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 
 Symvolí, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar